Sgurr nan Gillean är en bergstopp i Storbritannien.   Den ligger i rådsområdet Highland och riksdelen Skottland, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden London. Toppen på Sgurr nan Gillean är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km. Sgurr nan Gillean ligger på ön Rùm.

Terrängen runt Sgurr nan Gillean är kuperad. Havet är nära Sgurr nan Gillean söderut. Den högsta punkten i närheten är Hallival,  meter över havet,  km norr om Sgurr nan Gillean.  Trakten runt Sgurr nan Gillean består i huvudsak av gräsmarker. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Berg i Skottland
Berg i Storbritannien 500 meter över havet eller högre
Rùm